Теплоэлектроцентраль номер 11 может означать:

 Московская ТЭЦ-11
 Иркутская ТЭЦ-11